Alessandro Cesarini ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Cesarini († 1542) (nach 1475–1542), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Albano und von Palestrina 
 Alessandro Cesarini (1592–1644), italienischer Geistlicher, Bischof von Viterbo und Kardinal 
 Alessandro Cesarini (Fußballspieler) (* 1989), italienischer Fußballspieler